Warneton steht für:

 Gemeinde Warneton in Frankreich, siehe Warneton (Nord)
 Gemeinde Comines-Warneton in Belgien mit den Ortsteilen Warneton und Bas-Warneton